«Реальность» () — итальянский драматический фильм режиссёра Маттео Гарроне. Фильм получил Гран-при на Каннском кинофестивале в 2012 году, а также был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь».

Съемки проходили в Неаполе и Риме.

Сюжет 
Лучано, торговец рыбой из Неаполя, глава большого семейства, энергичный, веселый парень, по натуре комик. Он никогда не упускает возможности устроить представление для своих покупателей и многочисленных родственников. Однажды детям приходит в голову, что их талантливый папа мог бы стать участником реалити-шоу «Большой брат». И они убеждают его в этом.

Телереальность и мечта «попасть в телевизор» абсолютно меняют жизнь Лучано. Больше ничто не имеет для него значения — ни жена, ни семья, ни друзья, ни работа…

В ролях

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 80 % на основе 76 рецензий со средним баллом 7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 76 из 100 на основе 21 рецензии критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма

Рецензии
 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2012 года
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Маттео Гарроне
Фильмы Италии 2012 года
Фильмы Франции 2012 года